Blay steht für:

 Blay, französische Gemeinde im Département Calvados
 Blay (Band), Schweizer Popband
 Esserts-Blay, französische Gemeinde im Département Savoie

Blay ist der Familienname folgender Personen:
 Eddie Blay (1937–2006), ghanaischer Boxer
 Eva Blay (* 1937), brasilianische Hochschullehrerin und Politikerin
 Frederick Worsemao Armah Blay (Freddie Blay; * 1951), ghanaischer Politiker
 Gina Ama Blay (* 1959), ghanaische Botschafterin, Verlegerin und Medienexpertin
 Kabral Blay-Amihere (* 1953), ghanaischer Diplomat
 Miquel Blay i Fàbregas (1866–1936), katalanischer Bildhauer
 Norge Blay (* 1967), kubanischer Wasserballspieler
 Pep Blay (* 1966), katalanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bley
 Play
 Blaye (Begriffsklärung)